Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-4, 6-0.

Teste di serie 

Assente
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Wendy Turnbull (primo turno)

 Billie Jean King (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Assente
 Barbara Potter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1981